Jakt kan syfta på:

Jakt – dödande eller infångande av vilt
Jakt (segelfartyg) – mindre segelfartyg
Jakt (segelbåt) – båt för nöjessegling
Isjakt – segeldrivet fordon för vinterbruk
Motoryacht – motorbåt

Se även 
Jaktflyg – flygplan vars uppgift är att jaga och slå ut fientligt stridsflyg